Baden kan have flere betydninger:

Stednavne 
Tyskland
 Baden-Baden – en by i delstaten Baden-Württemberg i Tyskland

Østrig
 Baden – en by i delstaten Niederösterreich i Østrig

Lande og territorier 
 Baden – Tidligere grevskab, storhertugdømme og republik i det sydvestlige Tyskland.
 Markgrevskabet Baden
 Kurfyrstendømmet Baden
 Storhertugdømmet Baden
 Republikken Baden

Personer og slægter 
 Huset Baden – Tysk fyrstehus.
 Baden (adelsslægt) – Tysk adelsslægt (ikke at forveksle med Huset Baden)

Se også
 Baden-Württemberg